Höcker steht für:
 Fettspeicher von Altweltkamelen, siehe Altweltkamele #Speicherung von Nahrung und Wasser
 knotige Schwellung auf der Körperoberfläche, siehe Tuberkel
 Höcker Polytechnik, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Teil der Kaufläche eines Zahnes, siehe Zahnkrone
 alte Bezeichnung für einen Kleinhändler

Höcker, Hoecker oder Hoëcker ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Hoëcker (* 1970), deutscher Schauspieler, Komödiant und Moderator
 Bertold Höcker (* 1958), deutscher Theologe und Superintendent
 Christoph Höcker (1957–1922), deutscher Klassischer Archäologe
 Gustav Höcker (1832–1911), deutscher Schriftsteller
 Hartwig Höcker (* 1937), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Heinrich Höcker (1886–1962), deutscher Politiker (SPD)

 Karla Höcker (1901–1992), deutsche Musikerin und Schriftstellerin
 Katharina Höcker (* 1960), deutsche Schriftstellerin
 Lorenz Höcker (1910–1983), deutscher Jurist
 Minna Höcker-Behrens (1868–1938), deutsche Schauspielerin

 Petra Höcker (* 1966), deutsche Künstlerin
 Ralf Höcker (* 1971), deutscher Rechtsanwalt und Autor
 Rudolf Hoecker (1889–1976), deutscher Bibliothekar
 Werner Höcker (1924–2003), deutscher Journalist
 Wilhelm Höcker (1886–1955), deutscher Politiker (SPD, SED)

Höcker ist der Ortsname von:
 Höcker (Gemeinde Pitzenberg), Ortsteil von Pitzenberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:

 Hocker
 Höcke
 Höckert
 Höker